Аревшат () — села у Вірменії:
 Аревшат (Арарат) — у марзі (області) Арарат.
 Аревшат (Гадрут) — у Гадрутському районі Нагірно-Карабаської Республіки.
 Аревшат (Ширак) — у марзі Ширак.